

Anno 
 131 o 131 a.C.

Codici 
 131  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Observatoire de l'Ardeche, nella regione francese Rodano-Alpi

Matematica 
 131 – numero

Trasporti 
 Fiat 131, modello di automobile prodotta dalla FIAT.